Charles Lallemand kan syfta på:

 François Antoine Lallemand (kallad Charles Lallemand; 1774–1839), fransk general
* Charles Lallemand (1826–1904), fransk jurist, journalist, tecknare och målare
 Charles Lallemand (1857–1938), fransk geodet